

Persoon
Alister McRae, een Schots rallyrijder
Chann McRae, een Amerikaans wielrenner/triatleet
Colin McRae, een Schots rallyrijder
Graham McRae, een Nieuw-Zeelands autocoureur
Jimmy McRae, een Schots rallyrijder
Tom McRae, een Engelse singer-songwriter

Plaats
McRae (Arkansas), een plaats in Arkansas, Verenigde Staten;
McRae (Georgia), een plaats in Georgia, Verenigde Staten.

Spellen
 Colin McRae Rally (computerspelserie), een spelserie van Codemasters
 Colin McRae Rally (1998), een computerspel uit 1998
 Colin McRae: DiRT, een computerspel uit 2007